Radloff est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1916-1995), homme politique canadien en Saskatchewan
Friedrich Wilhelm Radloff (1837-1918), orientaliste et turcologue russo-allemand
Jennifer Radloff (née en 1961), militante féministe sud-africaine
 (1919-2009), joueur australien de football australien
 (né en 1957), acteur américain
 (né en 1961), joueur américain de football américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme